Арконада () — испанская фамилия и топоним:

 Арконада — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 

 Арконада, Гонсало (род. 1961) — испанский футбольный тренер. 
 Арконада, Луис (род. 1954) — испанский футболист, вратарь; трёхкратный обладатель трофея Заморы. 
 Арконада, Сезар Муньос (1898—1964) — испанский писатель и поэт.